Мундт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мундт, Клара (настоящее имя Мюльбах Луиза; 1814-1873) — немецкая романистка.
 Мундт, Кристина (род. 1966) — немецкая гребчиха.
 Мундт, Софья Николаевна (также Мунт; 1848—?) — российская писательница и переводчица.
 Мундт, Теодор (1808—1861) — немецкий писатель, критик, автор исследований по эстетике и теории литературы.